Мейстрилиига 2008 () — 18-й сезон чемпионата Эстонии по футболу со времени восстановления независимости Эстонии в 1991 году. Он начался 8 марта 2008 года и закончился 15 ноября 2008 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Бомбардиры 
 Источник: Эстонский футбольный союз

Ссылки 
 Чемпионат Эстонии на rsssf.com

2008
Эстония
Спорт в Эстонии в 2008 году